Иван Копылов: Копылов, Иван Андреевич (1921—1985) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Копылов, Иван Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Копылов, Иван Михеевич (1928—2000) — советский астроном.